Arthur Conway kan syfta på:

* Arthur Conway (1885–1954), engelsk kricket- och fotbollsspelare
 Arthur W. Conway (1875–1949), irländsk fysiker och matematiker